Kandidatenliste steht für:
 eine Wahlliste
 die Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden besonders besorgniserregenden Stoffe, siehe SVHC